Europese weg 85, een Europese weg
 E85 (brandstof), een brandstof